Hans Helmuth (von) Lüttichau kan syfta på flera personer:

* Hans Helmuth von Lüttichau (1670-1732), tysk-dansk officer
 Hans Helmuth von Lüttichau (1740-1801), dansk godsägare
 Hans Helmuth Lüttichau (1794-1869), överpresident i Köpenhamn
 Hans Helmuth Lüttichau (1804-1857), dansk godsägare
 Hans Helmuth Lüttichau (1834-1889), dansk godsägare
 Hans Helmuth Lüttichau (1868-1921), dansk godsägare och politiker
 Hans Helmuth Lüttichau (1897-1958), dansk officer